«Арго́» — музыкальная группа, существовавшая в советской Литве в 1980-х годах, и игравшая инструментальную музыку в жанре синтипоп. «Арго» была одной из первых советских групп, начавших исполнять электронную музыку.

История 
Коллектив основан в 1979 году, в состав вошли музыканты оркестра Каунасского государственного музыкального театра.

Художественный руководитель группы, литовский композитор,  так характеризовал деятельность «Арго»:

Преобладание электроники в творчестве группы свидетельствует о нашем желании освоить и художественно осмыслить возможности современных музыкальных инструментов. Нам доверено практическое испытание модели нового электронного органа «Вильнюс-5». Мы убеждены в перспективности этого инструмента. Группа участвует в отдельных спектаклях музыкального театра, подготовила театрализованный концерт «Узри на дне колодца небо».

В 1986 году группа прекратила существование.

Участники группы 
 Гедрюс Купрявичюс (синтезаторы)
 Юлюс Вилнонис (электроорган)
 Линас Пячюра (гитара)
 Арунас Микуцкис (ударные)
 Артурас Кузнецовас (бас-гитара)
 Арунас Урбонас (звукорежиссёр)
 Гинтарас Кизявичюс (вокал)

Дискография

Дискофония (1980) 
 A1 
 A2
 A3
 A4
 B1
 B2
 B3
Авторы — Гедрюс Купрявичюс (1 — 2, 4 — 5, 7) и Юлюс Вилнонис (3), Композиция «B2» представляет собой обработанную Купрявичюсом литовскую народную песню.

Композиция «A2» использовалась в художественном фильме «Бармен из «Золотого якоря»» и документальном фильме «Дебют ВАЗ-2108» (наравне с композицией «A1»).

Свет (1981) 
 Мир пробуждается во мне
 Игра с солнцем
 И светлый же этот день
 Пробуждение наших чувств
 Нежное прикосновение луча
 Свет жизни вижу

Все композиции написаны Гедрюсом Купрявичюсом. В записи принял участие хор мальчиков «Ажуолюкас» (1, 6).

Zeme L (1985) 
 Песня I
 Народный мотив I
 Танец I
 Народный мотив II
 Танец II
 Песня II

Все композиции также написаны Купрявичюсом на основе литовского фольклора. Вокальные партии в первой и шестой композициях исполнил народный певец Микас Маткявичюс.

Velykos (1997) 
 Golgota
 Malda
 Kristau, Tu Garbes Karaliau
 Nuliudo siela
 Oi, neverk, motusele
 Linksma diena
 Linksmon dienon apturejo
 Linksminkis, zeme!
 Isauso mums skaisti diena
 Jezau, Didzioji Zvaigzde
 Velyku sokis
 Pavasaris
 Isvykimas
 Himnas
 Velykos 2001

Дискофония (2004) 
переиздание альбома 1980 года на CD
 A1
 A2
 A3
 A4
 B1
 B2
 B3

Бонусные треки:
 Prelude for Carillon
 Daina
 Prelude im Memory of M.K. Ciurlionis

См. также 
Зодиак (группа)

Ссылки 
 Сайт Гедрюса Купрявичуса 

Музыкальные коллективы Литвы
Музыкальные коллективы по алфавиту
Музыкальные коллективы в жанре электронной музыки
Музыкальные коллективы, появившиеся в 1979 году